Боб и Мајк Брајан су били двоструки браниоци титуле, али су поражени у другом колу од Хуана Себастијана Кабала и Роберта Фаре.

Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су освојили турнир. У финалу су савладали Џејмија Марија и Бруна Соареса са 4:6, 6:0, [10:6].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Монте Карло мастерс 2016.
Монте Карло мастерс – парови